Bérenger de Frédol il Vecchio (circa 1250-1323), nominato cardinale nel 1305
Bérenger de Frédol il Giovane (?-1323), nominato cardinale nel 1312
Bérenger de Frédol (?-1296) vescovo-conte di Maguelone